Wicher ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Wicher (1934–2014), österreichische Politikerin
 Carl Adam Wicher (1901–1957), deutscher Geologe
 Klaus Artur Wicher (* 1948), Funktionär im Sozialverband Deutschland
 Marion Wicher (* 1966), österreichische Architektin.

Wicher bezeichnet ferner:

 PZL.44 Wicher, polnisches Verkehrsflugzeug
 ORP Wicher, mehrere polnische Kriegsschiffe